Завьяловка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Завьяловка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Завьяловка — посёлок в Пичаевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Завьяловка — село в Софиевском районе Днепропетровской области.

Река 
 Завьяловка —  река в Саратовской области России, приток реки Карабулак.